Bridwell est un patronyme notamment porté par :

  (1884-1969), joueur de baseball américain
  (1978-), musicien américain
  (1931-1987), écrivain américain
  (1935-), réalisateur américain
  (1944-2018), escaladeur américain
  (1885-1966), pétrolier américain
  (1924-1986), journaliste américain
  (1928-2014), écrivain américain
 Parker Bridwell (1991-), joueur de baseball américain

Source de la traduction